New London, desemnând Noua Londră se poate referi la mai multe denumiri geografice

Canada 

 New London, provincia Prince Edward Island, Canada

Statele Unite ale Americii

Comitat 

 Comitatul New London, statul

Localități 

 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul 
 New London, statul

Townships 

 New London Township, comitatul Kandiyohi, statul 
 New London Township, comitatul Huron, statul 
 New London Township, comitatul Chester, statul

Alte denumiri 

 New London, numele original al lui Saint George's, Bermuda

Nume proprii